Bruderbach und Bruderbächle sind geographische Namen:

Ort:
 Bruderbach, deutscher Name von Brebotte, Gemeinde im Département Territoire de Belfort, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Bruderbach (Westhoffen), Ort einer vorreformatorischen Wallfahrtskapelle bei der elsässischen Gemeinde Westhoffen. 

Gewässer:
 Bruderbach (Kleine Dhron), linker Zufluss der Kleinen Dhron nach der Rauschmühle, Ortsgemeinde Rascheid, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Bruderbach (Kleine Kinzig), rechter Zufluss der Kleinen Kinzig in Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Bruderbach (Köllbach), rechter Zufluss des Köllbachs (zur Nagold) in Berneck, Stadt Altensteig, Landkreis Calw, Baden-Württemberg 

 Bruderbächle, linker Zufluss des  Röthenbachs oder Brändbachs (zur Breg) zwischen dessen Dorf Waldhausen und der Stadt Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg